Lowlands kan syfta på:

 Lowlands (festival) – en nederländsk festival

Geografi

Sint Maarten
 Lowlands, Sint Maarten – en ort

Trinidad och Tobago
 Lowlands, Tobago – en ort